Reuleaux ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Reuleaux (1826–1902), deutscher Ingenieur und Dichter
 Erich Reuleaux (1883–1967), deutscher Bauingenieur und Verkehrswissenschaftler
 Franz Reuleaux (1829–1905), deutscher Ingenieur
 Ludwig Reuleaux (1828–1900), deutscher Unternehmer, hessischer Politiker und Präsident der Mainzer Handelskammer
 Otto Reuleaux (1896–1979), deutscher Ingenieur, Wirtschaftsführer, Industrieller und Mitglied des Wissenschaftsrates

Siehe auch:
 Reuleaux-Dreieck
 Reuleaux-Tetraeder